Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale Taylor Dent 5-7, 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Lleyton Hewitt (semifinali)
 David Nalbandian (terzo turno)
 Andrei Pavel (secondo turno)
 Jiří Novák (quarti di finale)
 Jiří Novák (Campione)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Taylor Dent (finale)
 Cyril Saulnier (terzo turno)

 Cyril Saulnier (quarti di finale)
 Hyung-Taik Lee (terzo turno)
 Ricardo Mello (terzo turno)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Jan-Michael Gambill (terzo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Takao Suzuki (secondo turno)
 Gilles Müller (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2004